Ширра () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ширра, Карл (1928—2010) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Ширра, Уолтер Марти (1923—2007) — американский астронавт.